Demolition Man – film del 1993 diretto da Marco Brambilla
Demolition Man – colonna sonora del film
Demolition Man – videogioco del 1994 per 3DO basato sul film
Demolition Man – videogioco del 1995 per SNES, Mega Drive e Mega CD, basato sul film
Demolition Man – EP di Sting basato sul film
Demolition Man – singolo di Grace Jones del 1981
Demolition Man – personaggio dei fumetti Marvel Comics